Tomàs Sivilla i Gener (Calella, 1817 - Girona, 1906), bisbe i jurista català 
 Antoni de Falguera i Sivilla (Barcelona, 1876–1947), arquitecte català entre el modernisme i el noucentisme 
 Mas d'en Sivilla, mas de Camprodon a la comarca del Ripollès